L'abréviation MIF peut faire référence à :

 Mutuelle d'Ivry (La Fraternelle), mutuelle de la SNCF créée en 1880, membre de la Mutualité française ;
 Directive concernant les marchés d'instruments financiers ;
 Macrophage migration inhibitory factor, une protéine ;
 MIF Expo (Made In France Exposition), salon d'exposition qui promeut le Fabriqué en France.
 Mesure d'Indépendance Fonctionnelle, outil de mesure des incapacités.